Овсепян, Рубен:
 Овсепян, Рубен Гарникович (род. 1958) — армянский политический и государственный деятель.
 Овсепян, Рубен Георгиевич (1939—2016) — армянский писатель-публицист. Член АРФД.